Jolotundo (Jetis)
 Jolotundo (Lasem)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing